Ordine al merito culturale (Ordre du Mérite Culturel) – onorificenza monegasca
 Ordine al merito culturale (Ordinul Meritul Cultural) – onorificenza rumena
 Ordine al merito culturale (문화훈장) – onorificenza sudcoreana
 Ordine della Cultura (文化勲章, bunka kunshō) – onorificenza giapponese